Заньково — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена в 3 км к югу от города Остров, на автодороге Псков — Остров — Опочка.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 195 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)